Тучи́нский — польская фамилия, женская форма — Тучинская.

Известные носители 
 Тучинский, Вениамин Иосифович (1900/01—1972) — еврейский литературный критик, писавший на идише.
 Тучинский, Францишек (1844—1890) — польский писатель.
 Тучинский, Эдуард Анатольевич (1970) — белорусский и российский футболист, вратарь, футбольный тренер.

 Тучинская, Александра Яковлевна (1948—2015) — историк театра, критик.